Комплекс (хімія) — особливий тип хімічних сполук
 Білковий комплекс
 Комплекс — сукупність предметів чи явищ, що становлять єдине ціле
 Комплекс бурозакладальний
 Комплекс вимірювальний
 Комплекс гірських порід
 Комплекс машинобудівний
 Мінеральний комплекс
 Очисний комплекс
 Прохідницький комплекс
 Скреперний комплекс
 Комплекс (психологія) — група психічних факторів, які людина підсвідомо асоціює з конкретною темою, і які впливають на установку та поведінку людини
 комплекс (географія)кат

Дотичні терміни 

Комплексний (, , ) — з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів — планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки — речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.

Література